HIH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hook Island (Australia)